Clap  (englisch für Klatschen) ist ein
Nachname, Träger des Namens sind:
 Margaret Clap († 1726), britische Wirtin
 Thomas Clap (1703–1767), Präsident des Yale College

Siehe auch:
 Clapp